Hoxar ist der Familienname folgender Personen:

 August Hubert von Hoxar (1810–1880), deutscher Theologe 
 Gertrud von Hoxar (Lebensdaten unbekannt), deutsche Schriftstellerin 
 Karoline von Hoxar (1851–1937), deutsche Theaterschauspielerin 
 Maximilian von Hoxar (1806–1880), deutscher Theaterschauspieler 
 Wilhelm von Hoxar (1848–1904), deutscher Theaterschauspieler